Оранжевая линия — одна из линий систем общественного скоростного транспорта:

Азия 
 Оранжевая линия — линия метрополитена Дели (Индия)
 Оранжевая линия — планируемая линия метрополитена Джайпура (Индия)
 Оранжевая линия — линия Сеульского метрополитена (Южная Корея)
 Оранжевая линия — линия  Тайбэйского метрополитена (Тайвань)
 Оранжевая линия — линия Гаосюнского метрополитена (Тайвань)
 Оранжевая линия — планируемая линия метрополитена Бангкока (Таиланд)

Европа 
 Оранжевая линия — планируемая линия Киевского метрополитена (Украина)
 Оранжевая линия — линия Московского метрополитена (Россия)
 Оранжевая линия — линия Петербургского метрополитена (Россия)

Северная Америка 
 Оранжевая линия — линия Вашингтонского метрополитена (США)
 Оранжевая линия — автобусный маршрут системы Вива регионального муниципалитета Йорк (провинция Онтарио, Канада)
 Оранжевая линия — линия Монреальского метрополитена (Канада)
 Оранжевая линия — автобусный маршрут системы округа Лос-Анджелес (США)
 Оранжевая линия — линия трамвая Сан-Диего (США)
 Оранжевая линия — линия метрополитена Сан-Франциско (область залива) (BART) (США)
 Оранжевая линия — линия легкого метрополитена Денвера (США)
 Оранжевая линия — линия метрополитена Майами (США)
 Оранжевая линия — линия Чикагского метрополитена (США)
 Оранжевая линия — линия метрополитена транспортного управления залива Массачусетс (MBTA) (США)
 Оранжевая линия — планируемый автобусный маршрут системы Миннеаполиса (США)
 Оранжевая линия — планируемая линия легкого метро Портленда (MAX) (США)
 Оранжевая линия — линия метрополитена Филадельфии (SEPTA) (США)
 Оранжевая линия — линия метрополитена Далласа (DART) (США)

См. также 
 Зелёная линия
 Красная линия